Franciaország
Montreux, település Meurthe-et-Moselle megyében

 Svájc
Montreux, város a Genfi-tó partján, Vaud kantonban